A bandeira de Rosana é um símbolo do município de Rosana, localizado no estado de São Paulo.

É composta por três faixas, uma na cor azul, outra na cor azul escura e outra na cor verde. No meio, há um círculo branco com o seu brasão. O azul claro e o azul escuro representam os rios Paranapanema e Paraná, que banham Rosana. O verde representa as matas nativas existentes no município. O branco representa a paz.

Rosana (São Paulo)
Rosana